Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Radka Zrubáková 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Nataša Zvereva (semifinali)

 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (semifinali)
 Lori McNeil /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1992